Южа́нин — многозначный термин:
 Южанин — житель юга.
 Персоналии
 Южанин, Борис — творческий псевдоним Б. С. Гуревича, создателя «Синей блузы».
 Южанин, Николай Николаевич (род. 1963) — советский футболист и тренер.
 Южанина, Нина Петровна (род. 1965) — народный депутат Украины.
 Южанин, Сергей Никитич (1862—1933) — русский художник.
 Другое
 «Южанин» — ежедневная справочная газета, издававшаяся в Николаеве с 1884 года (ранее называлась «Николаевский листок», после 1901 года переименована в «Южную Россию»).
 Южанин — посёлок, Курский район, Ставропольский край.
 «Южанин» — фильм Жана Ренуара.

Примечания